Juan Gómez González (1954-1992), Spaans voetballer bij Real Madrid
Rafael Acosta Ángeles (1963), beter bekend als Juanito, Mexicaans activist en daarna politicus
Juanito, mascotte van het Wereldkampioenschap voetbal 1970
Juan Gutiérrez (1976), Spaans voetballer

Jongensnaam